Příjmení Baranov (, v ženské podobě ) má více nositelů:

 Alexandr Baranov, existuje více nositelů téhož jména a příjmení
 Sergej Baranov (* 1974), ruský pravoslavný duchovní
 Valerij Baranov (* 1948), ruský důstojník, generálplukovník
 Vladimir Baranov-Rossine (1888–1944), ruský avantgardní umělec, malíř

Externí odkazy